Petr Fiala kan være flere personer:

 Petr Fiala (komponist) (født 1943) – tjekkisk komponist, korleder og musiker
 Petr Fiala (politiker) (født 1964) – tjekkisk politolog og politiker